Le Chesne puede referirse a: 

 Le Chesne, comuna de Ardenas (Francia).
 Le Chesne, comuna de Eure (Francia).